Genesio peut désigner :

Patronyme 

 Bruno Génésio (né en 1966), footballeur et entraîneur français de football ;
 , actrice argentine.

Prénom 

Genesio ou Genésio est un prénom d'origine italienne notamment porté par :

  (1898-1967), chanteur, compositeur, réalisateur et producteur de cinéma brésilien ;
  (1904-1961), footballeur italien ;
  (mort en 399), évêque italien ;
  (1899-?), footballeur et entraîneur italien de football ;
  (1851-?), jockey italien ;
  (1946-1988), médecin et homme politique brésilien.

Toponymes 

 San Genesio Atesino, commune italienne ;
 San Genesio ed Uniti, commune italienne ;
 , municipalité italienne.

Voir aussi 

 Génésios, auteur byzantin anonyme du